Eerste divisie (2003/2004) – drugi poziom rozgrywek w Holandii w sezonie 2003/2004. Liga liczyła 19 zespołów, czyli o jeden więcej niż w poprzednim sezonie. FC Den Bosch wygrał ligę i awansował do pierwszej klasy rozgrywkowej w następnym sezonie.

Tabela

Bibliografia 
 Wyniki spotkań na rsssf.com

Zobacz też 
 Eredivisie (2003/2004)

2003 w piłce nożnej
2004 w piłce nożnej
2003 w Holandii
2004 w Holandii
Eerste divisie